Harry Callahan (1912-1999), photographe américain ;
 Harry Callahan, personnage de cinéma.